

Фамилия 
 Ампер, Андре-Мари (1775—1836) — французский физик, математик и естествоиспытатель.
 Ампер, Жан-Жак (1800—1864) — французский филолог, член Французской академии.

Топоним 
 Ампер — река в Баварии.

Другое 
 Ампер — единица измерения силы электрического тока в системе СИ.

См. также 
 Ампер — Виктор Гюго — станция Лионского метрополитена.
 Ампер-виток — единица измерения магнитодвижущей силы.
 Ампер-час — внесистемная единица измерения электрического заряда.
 Аппер